Albert-Louis Van Houtte, fondateur de l'entreprise Van Houtte ;
 Jean Van Houtte (1907-1991), homme politique belge, premier ministre du gouvernement Van Houtte (1952-1954) ;
 Louis Van Houtte (1810-1876), horticulteur et botaniste belge.

Voir aussi 
 Spirée de Van Houtte